Popowo Kościelne peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Popowo Kościelne, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Popowo Kościelne, un village de la voïvodie de Mazovie.